L' è un'opera letteraria giapponese scritta da un autore anonimo, durante la prima metà del Periodo Heian e appartenente al genere monogatari. Nello specifico si tratta di un  Uta monogatari. Tale sottogenere al contrario degli altri monogatari  privilegia maggiormente la scrittura sotto forma di poema,  piuttosto che in prosa.

Titolo 
Durante il corso della storia giapponese, l'opera è apparsa con diversi titoli: Zaigo ga Monogatari (I racconti di Zaigo), Zaigo Chujo Monogatari (I racconti del luogotenente generale Zaigo) e Zaigo Chujo no Nikki (Il diario del luogotenente generale Zaigo).

Descrizione dell'opera 
La più diffusa versione dell'Ise Monogatari è composta da 125 sezioni, riguardanti episodi rilevanti e avventure amorose della vita di un non ben precisato protagonista, che gli studiosi fanno risalire ad Ariwara no Narihira. Egli fu un nobile e poeta vissuto nel IX secolo, facente parte dei Trentasei Immortali della Poesia. Come consuetudine dell'epoca, l'opera mette in risalto la signorilità e la grazia del personaggio principale, in quanto caratteristiche del nobiluomo modello. L'opera inoltre consente di poter apprezzare gli usi, il pensiero e lo stile di vita praticato dall'aristocrazia nipponica in quel passato così remoto. 

Pur essendo un'opera di breve lettura, non è considerata di facile comprensione, e pertanto molti  esperti lo hanno definito come uno dei testi più enigmatici dell'intera letteratura giapponese. Ciò è dovuto al notevole numero di versioni esistenti, all'identità incerta dell'autore e all'alternarsi di componimenti in prosa e in poesia.

Note

Bibliografia 
 
 
 Storia della letteratura giapponese (3 Vol.), a cura di Adriana Boscaro, Marsilio Editore, 1988-1996.

Voci correlate 
 Monogatari
 Letteratura giapponese
 Waka

Altri progetti 

Opere letterarie di autori giapponesi
Epica